Amédée Dechambre (1812-1886), médecin et lexicographe français ;
 Roger-Paul Dechambre (1935-2016), vétérinaire et entomologiste français.

Patronyme français